«Лу́чшие друзья́ и ребёнок» () — комедия 2011 года режиссёра Кэт Койро с Кристен Риттер, Кейт Босуорт и Рэйчел Билсон в главных ролях. Мировая премьера состоялась 18 июня 2011 года. Фильм был отобран для показа на кинофестивале «Трайбека» в 2012 году.

Сюжет 
Ким и Дина — лучшие подруги, они вместе грустят или радуются, делятся самыми сокровенными тайнами и мечтами, вместе отрываются на вечеринках в ночных клубах. Но беременность Ким и появление в её жизни ребёнка становятся серьезным испытанием для дружбы.

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Кинокомедии США
Кинокомедии Канады
Кинокомедии 2011 года
Фильмы на английском языке